

Cognomen 
Macer est un cognomen latin de l'Antiquité, notamment porté par :
 Aemilius Macer (mort en 15 av. J.-C.), poète didactique latin.
 Caius Licinius Macer (vers 105 av. J.-C. - mort en 66 av. J.-C.), historien romain.
 Caius Licinius Macer Calvus (vers 82 av. J.-C. - mort en 47 av. J.-C.),  orateur romain.
 Gaius Caesonius Macer Rufinianus (fl. 197/198-230), homme politique de l'Empire romain.
 Lucius Caesonius Lucillus Macer Rufinianus (c. 195 – c. 255), homme politique et sénateur romain.
 Lucius Clodius Macer (?-68), gouverneur romain de la province d'Afrique.
 Lucius Junius Macer (consul en 180), homme politique de l'Empire romain.
 Lucius Junius Neratius Gallus Fulvius Macer (fl. c. 260), homme politique de l'Empire romain.
 Publius Calpurnius Macer, sénateur romain des .

Pseudonyme 

 Macer Floridus, pseudonyme de l'auteur de De viribus herbarum, un poème didactique datant du dernier quart du .